Lincoln County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 94000141
 Lincoln County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001106
 Lincoln County Courthouse (Kansas), ID-Nr. 76000825
 Lincoln County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 76000915
 Lincoln County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002224
 Lincoln County Courthouse (Nevada), ID-Nr. 78001724
 Lincoln County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001731
 Lincoln County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 78000116
 Lincoln County Courthouse (Wyoming), ID-Nr. 84000385